Ультрафиоле́т:
 Ультрафиолетовое излучение (ультрафиолет, УФ, UV) — электромагнитное излучение, занимающее диапазон между видимым и рентгеновским излучением.
 «Ультрафиолет» — фильм 2006 года.
 UV-преобразование или развёртка в трёхмерной графике () — соответствие между координатами на поверхности трёхмерного объекта (X, Y, Z) и координатами на текстуре (U, V).
 Ультрафиолет — сценическое имя Изабель Коллен Дюфрен, франко-американской актрисы, писательницы, художницы.